Salerno kan syfta på:

 Salerno, stad i Italien
 Salerno (provins), provins i Italien

 Salerno (flygbas), flygbas i Afghanistan